СМ-2:
 СМ-2-1 — советская корабельная башенная артиллерийская установка.
 СМ-2 — советская ЭВМ семейства СМ
 СМ-2 — советская спортивная малокалиберная винтовка производства Ижевского машиностроительного завода
 СМ-2, также известный как И-360 — самолёт МиГ, впервые поднявшийся в воздух в 1954 году.
 СМ-2 — советский исследовательский реактор, находившийся в 1965..1992 годах в Научно-исследовательском институте атомных реакторов.
 СМ-2 — железнодорожная путевая снегоуборочная машина
 СМ-2 «Фея» — стиральная машина активаторного типа
 СМ-2 — копировально-фрезерный станок (пантограф)
А также может означать:
 СМ2 — кафедра «Аэрокосмические системы» факультета специального машиностроения МГТУ имени Баумана